Sáta – comune dell'Ungheria
 Serial ATA – interfaccia per computer generalmente utilizzata per connettere hard disk o drive ottici
 SATA S.p.A. (acronimo di "Società Automobilistica Tecnologie Avanzate") – impianto produttivo della Stellantis Italia sito a Melfi.
 Société Anonyme de Transport Aérien – compagnia aerea svizzera chiusa nel 1978

Persone
 Ineko Sata – scrittrice giapponese
 Michael Sata – politico zambiano